W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1978 strefy CAF wzięło udział 26 reprezentacji narodowych. Eliminacje najpierw odbywały się systemem pucharowym, później trzy zwycięskie drużyny 3 rundy grały w grupie finałowej. Zwycięzca awansował do finałów.

Pierwszy Etap

Runda pre eliminacyjna 

  wygrała 6:3 i awansowała dalej.

  Górna Wolta wygrała 3:0 i awansowała dalej.

Runda 1 

  wygrała 1:0 i awansowała dalej.

  wygrała w rzutach karnych i awansowała dalej.

  wygrało 2:1 i awansowało dalej.

  wygrała 2:0 w meczu dodatkowym i awansowała dalej.

  się wycofała, więc  awansował bez gry.

  wygrała 6:2 i awansowała dalej.

  wygrało 4:3 i awansowało dalej.

  wygrało 3:1 i awansowało dalej.

  wygrał 5:1 i awansował dalej.

  się wycofał, więc  awansowała bez gry.

  się wycofała, więc  awansowała bez gry.

  wygrała 5:0 i awansowała dalej.

Runda 2 

  wygrała 3:1 i awansowała dalej.

  wygrała 4:1 i awansowała dalej.

  się wycofał, więc  awansowała bez gry.

  wygrało 6:3 i awansowało dalej.

  wygrał 1:0 i awansował dalej.

  wygrała 4:3 i awansowała dalej.

Runda 3 

  wygrała 3:2 i awansowała dalej.

  wygrała 6:2 i awansowała dalej.

  wygrał 2:0 i awansował dalej.

Grupa Finałowa 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1978
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej